Солунският апостолически викариат (; ) е катедра от латински обред в македонския град Солун (Тесалоники), Гърция, пряко подчинена на Светия престол на Римокатолическата църква. В 2017 година паството на викариата е 6600 души. Епископската катедра е вакантна от 1929 година и викариатът се управлява от апостолически администратори.

Територия 
Викариатът обхваща вярващите католици от латински (западен) обред от административните области на Гърция Тесалия, Западна Македония, Централна Македония и Източна Македония и Тракия. Седалището на викариата е в Солун, където е и катедралната църква „Непорочно зачатие на Дева Мария“. Викариатът има четири енории.

Енории

Параклиси на Викариата

Параклиси, подчинени на Викариата

История 
Апостолическият викариат е създаден на 18 март 1926 година с посланието (бреве) „In sublimi Principis“ на папа Пий XI. Дотогава Македония и Тракия са част от Константинополския апостолически викариат, а Тесалия в 1882 година, когато е присъединена към Кралство Гърция, е откъсната от Константинополския викариат и е администрирана от апостолическата делегация в Гърция, като апостолически делегат е архиепископът на Атина.

От 1929 година, когато първият и единствен апостолически викарий, ададският епископ Александрос Гуидатос е преместен като архиепископ на Наксос, Андрос, Тинос и Миконос, викариатът се управлява от апостолически администратор.

Ръководители 
 Апостолически викарии

 Апостолически администратори

Статистика 

|-
| 1950 || 2.500 || ? || ? || 4 || || 4 || 625 || || 12 || 23 || 2
|-
| 1970 || 2.135 || ? || ? || 8 || 1 || 7 || 266 || || 20 || 27 ||
|-
| 1980 || 2.500 || 3.000.000 || 0,1 || 6 || || 6 || 416 || || 13 || 23 || 4
|-
| 1990 || 2.750 || 3.000.000 || 0,1 || 5 || || 5 || 550 || || 10 || 12 || 6
|-
| 1999 || 4.000 || 3.501.000 || 0,1 || 6 || 2 || 4 || 666 || || 9 || 3 || 7
|-
| 2000 || 4.000 || 3.501.000 || 0,1 || 6 || 2 || 4 || 666 || || 9 || 3 || 6
|-
| 2001 || 4.000 || 3.501.000 || 0,1 || 6 || 2 || 4 || 666 || || 8 || 8 || 8
|-
| 2002 || 4.000 || 3.501.000 || 0,1 || 6 || 2 || 4 || 666 || || 8 || 8 || 8
|-
| 2003 || 4.000 || 3.501.000 || 0,1 || 5 || 2 || 3 || 800 || || 7 || 8 || 8
|-
| 2004 || 4.000 || 3.501.000 || 0,1 || 6 || 2 || 4 || 666 || || 8 || 8 || 8
|-
| 2006 || 5.500 || 3.560.000 || 0,2 || 6 || 2 || 4 || 916 || || 8 || 8 || 4
|-
| 2010 || 8.100 || 3.574.000 || 0,2 || 8 || 3 || 5 || 1.012 || || 8 || 8 || 4
|-
| 2014 || 7.376 || 3.560.000 || 0,2 || 10 || 3 || 7 || 737 || || 9 || 7 || 4
|-
| 2017 || 6.600 || 3.592.021 || 0,2 || 3 || || 3 || 2.200 || || 7 || 5 || 4
|-
| 2020 || 6.400 || 3.594.500 || 0.2	|| 5 || || 5 || 1.280 || || 10 || 9 || 7
|}

Бележки